Das Patrozinium Unserer Lieben Frau vom Schnee (Fest am 5. August, dem Weihetag der römischen Basilika Santa Maria Maggiore) tragen folgende Kirchen:

Brasilien 
 Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, João Pessoa

Deutschland 
Baden-Württemberg
 in Freiburg im Breisgau: St. Ursula (auch Heiligstes Herz Jesu und heilige Jungfrau Maria vom Schnee)
 in Herten (Rheinfelden), beim Friedhof: Kapelle Maria Schnee

Bayern
 in Aach im Allgäu: Pfarrkirche und ehemalige Wallfahrtskirche Maria Schnee
 in Amberg: Maria Schnee (Atzlricht)
 in Aufhausen im Landkreis Regensburg: Wallfahrtskirche Maria Schnee
 in Bischofsried: Kapelle „Maria Schnee“
 in Eichstätt: Friedhofskapelle Maria Schnee (Eichstätt) am Ostenfriedhof
 in Heldenstein, Ortsteil Kirchbrunn, im Landkreis Mühldorf am Inn: Wallfahrtskirche Maria Schnee (Kirchbrunn)
 in Kleinochsenfurt im Landkreis Würzburg: Pfarrkirche Maria Schnee (Kleinochsenfurt)
 in Legau, Ortsteil Lehenbühl, im Landkreis Unterallgäu: Maria Schnee (Lehenbühl)
 in Lülsfeld im Landkreis Schweinfurt: Kloster und Bildungshaus
 in Mindelheim im Landkreis Unterallgäu: Maria Schnee (Mindelheim)
 in Niederlauer, Ortsteil Unterebersbach, im Landkreis Rhön-Grabfeld: Pfarrkirche Maria Schnee (Niederlauer)
 in Obertrubach, Ortsteil Bärnfels, im Landkreis Forchheim
 in Regensburg: Maria-Schnee-Kapelle (Regensburg)
 in Markt Rettenbach im Landkreis Unterallgäu Maria Schnee (Markt Rettenbach)
 in Röllbach im Landkreis Miltenberg: Maria-Schnee-Kapelle (Röllbach)
 in Schondorf am Ammersee: Maria Schnee (Unterschondorf)
 in Teisendorf: Knappen- und Hüttenarbeiterkapelle Maria Schnee
 in Wulfertshausen bei Friedberg (Bayern): Wallfahrtskirche Maria Schnee (Wulfertshausen)

Niedersachsen
 in Goslar, Ortsteil Hahnenklee: Maria Schnee (Hahnenklee)

Nordrhein-Westfalen
 in Aachen: Klause (Kornelimünster)
 in Ennepetal (Nähe Wuppertal-Beyenburg): Kapelle Maria im Schnee

Thüringen
 in Schleid im Wartburgkreis: Kirche Maria Schnee (Schleid)

Frankreich 
 Notre-Dame des Neiges (L’Alpe d’Huez)

Indien 
 Basilika Maria Schnee (Pallippuram)
 Basilika Maria Schnee (Thoothukudi)

Italien 
 Papstbasilika Santa Maria Maggiore, die „Mutterkirche“ aller Maria-Schnee-Kirchen
 Santa Maria della Neve al Colosseo in Rom
 Santa Maria delle Nevi in Siena
 die Maria-Schnee-Kapelle in Gschnon bei Montan, Südtirol
 das Maria-Schnee-Kirchlein in Oberbozen, Südtirol
 das Knappenkircherl auf dem Schneeberg in Passeier
 Wallfahrtskirche Madonna della Neve in der Nähe von Avio im Etschtal am Osthang des Monte Baldo
 Notre-Dame des Neiges, Arnad, Aostatal
 Wallfahrtskirche von Cavallero, in Coggiola
 Madonna della Neve (Cervia)
 Santa Maria della Neve (Cuglieri)
 Madonna della Neve in Moniga del Garda

Kolumbien 
 Basilika Maria Schnee (Firavitoba)

Österreich 

Kärnten
 Filialkirche Maria Schnee (Kötschach-Mauthen)
 Wallfahrtskirche Maria Schnee (Maria Luggau)
 Maria Schnee in Matzelsdorf am Millstätter Berg

Niederösterreich
 Wallfahrtskirche Maria Schnee (Drosendorf-Zissersdorf)
 Kirche Maria Schnee im Schloss Gloggnitz
 Wallfahrtskirche Kaltenberg
 Pfarrkirche Wiener Neudorf
 Kirche Maria Schnee in Tullnerbach
 Wallfahrtskirche Maria Schnee Plankenstein (Texingtal)

Oberösterreich
 Pfarrkirche Enns-St. Marien
 Wallfahrtskirche Maria Schnee am Hiltschnerberg in der Gemeinde Leopoldschlag im Mühlviertel
 Pfarrkirche Neukirchen bei Altmünster

Steiermark
 Kloster Maria Schnee mit Karmelitenkirche Maria Schnee (Graz) der Unbeschuhten Karmeliten in Graz
 Wallfahrtskirche Maria Schnee auf der Gleinalm auf der Gleinalpe
 Wallfahrtskirche Maria Schnee auf der Hochalm in den Seckauer Alpen

Tirol
 Pfarrkirche Mötz
 Pfarrkirche Gschnitz
 Pfarrkirche Lähn
  Wallfahrtskirche Maria Schnee in Bschlabs, Gemeinde Pfafflar
 Wallfahrtskirche Maria Schnee in Gunglgrün auf einer Anhöhe bei Imst (1733)
 Expositurkirche Kalkstein Maria Schnee in Innervillgraten im Villgratental in Osttirol
 Felsenkapelle (Matrei in Osttirol) (auch Maria-Schnee-Kapelle)
 Kapelle Oberleibnig
 Kapelle Maria Schnee am Gepatschhaus
 Kapelle Maria Schnee oberhalb der Rotkogelhütte
 Wallfahrtskirche Obermauern in Virgen (Osttirol) mit spätgotischen Fresken (Ende 15. Jahrhundert)
 Pfarrkirche Unsere Liebe Frau Maria Schnee in Hochfilzen
 Wallfahrtskirche Heiligwasser

 Vorarlberg
 Kapelle Maria Schnee (Argen) in Au
 Filialkirche Maria Schnee (Kehlegg) in Dornbirn
 Kapelle Maria Schnee (Winsau) in Dornbirn
 Kapelle Maria Schnee (Nenzing) in Nenzing
 Kapelle Maria Schnee (Bühel) in Gaschurn im Montafon
 Kapelle Maria Schnee (Bonacker) in Laterns

Wien
 Wiener Minoritenkirche

Peru 
 Kathedrale Santa María Virgen de las Nieves in Ayacucho

Polen 
 Dominikanerinnenkirche (Krakau)
 Kirche Maria Schnee (Międzygórze) im Glatzer Schneegebirge

Schweiz 
 Maria zum Schnee, Bettmeralp nahe beim Aletschgletscher, Wallis
 Maria zum Schnee, Tschuggenkapelle bei Davos, Graubünden
 Notre-Dame-des-neiges, Kapelle in Finhaut, Wallis
 Maria zum Schnee, Kapelle in Hohenrain, Luzern
 Maria zum Schnee, Rigi-Klösterli, Gemeinde Arth, Schwyz
 Caplutta Nossa Dunna della Neiv bei Schlans, Graubünden
 Maria zum Schnee, Alp Breitenfeld ob Lungern, Obwalden
 Maria zum Schnee, Kniri-Kapelle in Stans, Nidwalden
 Maria zum Schnee, am Schwarzsee bei Zermatt, Wallis

Serbien 
 Maria Schnee in der Nähe von Peterwardein

Slowenien 
 Marija Snežna in Solčava
 Marija Snežna in Zgornja Velka (Šentilj)

Spanien 
 Wallfahrtskirche Virgen de las Nieves auf der Kanarischen Insel La Palma; siehe auch: Bajada de la Virgen de las Nieves
 Kathedrale von Ibiza

Tschechien 
 Maria Schnee (Dolní Dvořiště) im Böhmerwald (ehemals Gemeinde Unterhaid)
 St. Maria Schnee (Prag) (Kostel Panny Marie Sněžné) in der Nähe des Prager Wenzelsplatzes.
 Kirche Maria Schnee (Rokycany) in Rokycany
 Kapelle in Sněžná (Krásná Lípa) (Schnauhübel)
 Jesuitenkirche Maria Schnee in Olmütz
 Maria Schnee (Velké Karlovice) (Panna Marie Sněžná)

Ukraine 
 Eine Kirche Maria Schnee in Lemberg wurde unter König Kasimir III. für die einwandernden Deutschen errichtet.

Ungarn 
 St. Maria Schnee (Birján)
 St. Maria Schnee (Budakeszi)
 St. Maria Schnee (Krisztinaváros)
 St. Maria Schnee (Dunaszeg)
 St. Maria Schnee (Kisbárkány)
 St. Maria Schnee (Cluj-Napoca)
 St. Maria Schnee (Lenti)
 St. Maria Schnee (Szeged)
 St. Maria Schnee (Újudvar)
 St. Maria Schnee (Zalaszentgrót)
 St. Maria Schnee (Zebegény)
 St. Maria Schnee (Pécs)

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Maria Schnee